Трёх Иера́рхов:

 «Трёх Иерархов» — парусный линейный корабль русского флота, спущенный на воду в 1766 году.
 «Трёх Иерархов» — парусный линейный корабль русского флота, спущенный на воду в 1783 году.
 «Трёх Иерархов» — парусный линейный корабль русского флота, спущенный на воду в 1809 году.
 «Трёх Иерархов» — парусный 84-пушечный линейный корабль русского флота, спущенный на воду в 1838 году.

См. также 
 Трёх Святителей